Эрколе:

 Эрколе I д’Эсте (1431—1505) — представитель итальянского дворянского роде д'Эсте, герцог Модены, Феррары и Реджо-Эмилия.
 Эрколе II д’Эсте (1508—1559) — герцог Феррары, Модены и Реджо.
 Эрколе дель Рио (ок. 1718—ок. 1802) — итальянский шахматист, теоретик, шахматный композитор.